Сан Игнасио Дос има више значења:

 Сан Игнасио Дос (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Игнасио Дос (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику